Volvo C30 — компактный хэтчбэк производства шведской автомобильной компании Volvo Cars. Производился с 2006 по 2013 год на заводе компании в Генте, Бельгия.

Volvo C30 производился на той же платформе (Ford C1) компании Ford Motor Company, что и Ford Focus и Mazda 3, а также некоторые другие модели Volvo.

Комплектовался как бензиновыми, так и дизельными двигателями различного объёма, автоматической либо механической трансмиссией. Производителем позиционировался как спорткупе или хэтчбэк премиум-класса, специально разработанный для покупателей, впервые приобретающих Volvo. Объём производства составлял около 65000 машин в год. Примерно 75 % из них продавалось в Европе, оставшаяся часть — в основном в Северной Америке.

Рестайлинг 
На IAA во Франкфурте 2009 был представлен рестайлинговый C30. Он поступил в продажу в ноябре 2009 года.

Дизайн передней части был переделан. Автомобиль получил новые фары, увеличенные воздухозаборники и ячеистую решетку в стиле модели XC60.

Продажи

Спорт 
В 2008 году автомобиль Volvo C30 с двигателем, работающем на биоэтаноле, участвовал на одном из этапов в мировом туринговом чемпионате WTCC вне зачета.

Безопасность

Примечания

Ссылки 
 Варианты комплектации Volvo C30

C30